Азоју има више значења:
 Општина Азоју (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Азоју (Азоју, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику